Het FIM Wereldkampioenschap Supersport 2000 was het tweede seizoen van dit kampioenschap en telde elf wedstrijden. De eerste wedstrijd werd op 23 maart verreden op het Phillip Island Grand Prix Circuit in Australië. De laatste wedstrijd werd op 15 oktober op Brands Hatch in het Verenigd Koninkrijk verreden. De Duitser Jörg Teuchert wist het kampioenschap te winnen met 136 punten.

Kalender

Coureurs/Teams

WK-stand

Coureurs

Fabrikanten

Referenties

Wereldkampioenschap Supersport
Motorsport in 2000